Kolling er et dansk efternavn, der henviser til blandt andre:

 Frederik August Vilhelm Kolling (1833-1871) – dansk matematiker og professor
 Harald Kolling (1835-1904) – dansk skuespiller
 Janne Kolling (født 1968) – dansk håndboldspiller
 Valdemar Kolling (1834-1915) (1834-1915) – dansk kgl. skuespiller
 Valdemar Kolling (1863-1912) (1863-1912) – dansk skuespiller, søn af Harald Kolling

Se også 

 Kolding